Brandschutzgesetz steht für:

 die Landesbauordnung für den vorbeugenden Brandschutz 
 die Feuerwehrgesetze für den abwehrenden Brandschutz